BMG peut faire référence à :
 Bibliothèque municipale de Grenoble ;
 , une maison d'édition musicale fondée en 1994 par la fusion des anciennes BMG et Ricordi ;
 BMG Rights Management, un éditeur musical indépendant ;
 BMG Entertainment (Bertelsmann Music Group), une ancienne major du disque ;
 Ariola Records, une filiale allemande de la précédente ;
 BMG Interactive, un éditeur britannique de jeux vidéo racheté en 1998 par Rockstar Games ;
 , un type d'alliage métallique amorphe ;
  ;
 Blue Man Group, un groupe d'artistes ;
 Bundesministerium für Gesundheit, le Ministère fédéral de la Santé allemand ;
 Banco BMG, une banque brésilienne ;
 BMG (1991-), un beatboxeur français.

Code IATA des aéroports